Dit is een lijst van planetoïden 1301-1400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (1301) Yvonne || 1934 EA || 7 maart 1934 || L. Boyer
|-
| (1302) Werra || 1924 SV || 28 september 1924 || K. Reinmuth
|-
| (1303) Luthera || 1928 FP || 16 maart 1928 || A. Schwassmann
|-
| (1304) Arosa || 1928 KC || 21 mei 1928 || K. Reinmuth
|-
| (1305) Pongola || 1928 OC || 19 juli 1928 || H. E. Wood
|-
| (1306) Scythia || 1930 OB || 22 juli 1930 || G. N. Neujmin
|-
| (1307) Cimmeria || 1930 UF || 17 oktober 1930 || G. N. Neujmin
|-
| (1308) Halleria || 1931 EB || 12 maart 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1309) Hyperborea || 1931 TO || 11 oktober 1931 || G. N. Neujmin
|-
| (1310) Villigera || 1932 DB || 28 februari 1932 || A. Schwassmann
|-
| (1311) Knopfia || 1933 FF1 || 24 maart 1933 || K. Reinmuth
|-
| (1312) Vassar || 1933 OT || 27 juli 1933 || G. van Biesbroeck
|-
| (1313) Berna || 1933 QG || 24 augustus 1933 || S. J. Arend
|-
| (1314) Paula || 1933 SC || 16 september 1933 || S. J. Arend
|-
| (1315) Bronislawa || 1933 SF1 || 16 september 1933 || S. J. Arend
|-
| (1316) Kasan || 1933 WC || 17 november 1933 || G. N. Neujmin
|-
| (1317) Silvretta || 1935 RC || 1 september 1935 || K. Reinmuth
|-
| (1318) Nerina || 1934 FG || 24 maart 1934 || C. Jackson
|-
| (1319) Disa || 1934 FO || 19 maart 1934 || C. Jackson
|-
| (1320) Impala || 1934 JG || 13 mei 1934 || C. Jackson
|-
| (1321) Majuba || 1934 JH || 7 mei 1934 || C. Jackson
|-
| (1322) Coppernicus || 1934 LA || 15 juni 1934 || K. Reinmuth
|-
| (1323) Tugela || 1934 LD || 19 mei 1934 || C. Jackson
|-
| (1324) Knysna || 1934 LL || 15 juni 1934 || C. Jackson
|-
| (1325) Inanda || 1934 NR || 14 juli 1934 || C. Jackson
|-
| (1326) Losaka || 1934 NS || 14 juli 1934 || C. Jackson
|-
| (1327) Namaqua || 1934 RT || 7 september 1934 || C. Jackson
|-
| (1328) Devota || 1925 UA || 21 oktober 1925 || B. Jekhovsky
|-
| (1329) Eliane || 1933 FL || 23 maart 1933 || E. Delporte
|-
| (1330) Spiridonia || 1925 DB || 17 februari 1925 || V. Albitskij
|-
| (1331) Solvejg || 1933 QS || 25 augustus 1933 || G. N. Neujmin
|-
| (1332) Marconia || 1934 AA || 9 januari 1934 || L. Volta
|-
| (1333) Cevenola || 1934 DA || 20 februari 1934 || O. Bancilhon
|-
| (1334) Lundmarka || 1934 OB || 16 juli 1934 || K. Reinmuth
|-
| (1335) Demoulina || 1934 RE || 7 september 1934 || K. Reinmuth
|-
| (1336) Zeelandia || 1934 RW || 9 september 1934 || H. van Gent
|-
| (1337) Gerarda || 1934 RA1 || 9 september 1934 || H. van Gent
|-
| (1338) Duponta || 1934 XA || 4 december 1934 || L. Boyer
|-
| (1339) Désagneauxa || 1934 XB || 4 december 1934 || L. Boyer
|-
| (1340) Yvette || 1934 YA || 27 december 1934 || L. Boyer
|-
| (1341) Edmée || 1935 BA || 27 januari 1935 || E. Delporte
|-
| (1342) Brabantia || 1935 CV || 13 februari 1935 || H. van Gent
|-
| (1343) Nicole || 1935 FC || 29 maart 1935 || L. Boyer
|-
| (1344) Caubeta || 1935 GA || 1 april 1935 || L. Boyer
|-
| (1345) Potomac || 1908 CG || 4 februari 1908 || J. H. Metcalf
|-
| (1346) Gotha || 1929 CY || 5 februari 1929 || K. Reinmuth
|-
| (1347) Patria || 1931 VW || 6 november 1931 || G. N. Neujmin
|-
| (1348) Michel || 1933 FD || 23 maart 1933 || S. J. Arend
|-
| (1349) Bechuana || 1934 LJ || 13 juni 1934 || C. Jackson
|-
| (1350) Rosselia || 1934 TA || 3 oktober 1934 || E. Delporte
|-
| (1351) Uzbekistania || 1934 TF || 5 oktober 1934 || G. N. Neujmin
|-
| (1352) Wawel || 1935 CE || 3 februari 1935 || S. J. Arend
|-
| (1353) Maartje || 1935 CU || 13 februari 1935 || H. van Gent
|-
| (1354) Botha || 1935 GK || 3 april 1935 || C. Jackson
|-
| (1355) Magoeba || 1935 HE || 30 april 1935 || C. Jackson
|-
| (1356) Nyanza || 1935 JH || 3 mei 1935 || C. Jackson
|-
| (1357) Khama || 1935 ND || 2 juli 1935 || C. Jackson
|-
| (1358) Gaika || 1935 OB || 21 juli 1935 || C. Jackson
|-
| (1359) Prieska || 1935 OC || 22 juli 1935 || C. Jackson
|-
| (1360) Tarka || 1935 OD || 22 juli 1935 || C. Jackson
|-
| (1361) Leuschneria || 1935 QA || 30 augustus 1935 || E. Delporte
|-
| (1362) Griqua || 1935 QG1 || 31 juli 1935 || C. Jackson
|-
| (1363) Herberta || 1935 RA || 30 augustus 1935 || E. Delporte
|-
| (1364) Safara || 1935 VB || 18 november 1935 || L. Boyer
|-
| (1365) Henyey || 1928 RK || 9 september 1928 || M. F. Wolf
|-
| (1366) Piccolo || 1932 WA || 29 november 1932 || E. Delporte
|-
| (1367) Nongoma || 1934 NA || 3 juli 1934 || C. Jackson
|-
| (1368) Numidia || 1935 HD || 30 april 1935 || C. Jackson
|-
| (1369) Ostanina || 1935 QB || 27 augustus 1935 || P. F. Shajn
|-
| (1370) Hella || 1935 QG || 31 augustus 1935 || K. Reinmuth
|-
| (1371) Resi || 1935 QJ || 31 augustus 1935 || K. Reinmuth
|-
| (1372) Haremari || 1935 QK || 31 augustus 1935 || K. Reinmuth
|-
| (1373) Cincinnati || 1935 QN || 30 augustus 1935 || E. Hubble
|-
| (1374) Isora || 1935 UA || 21 oktober 1935 || E. Delporte
|-
| (1375) Alfreda || 1935 UB || 22 oktober 1935 || E. Delporte
|-
| (1376) Michelle || 1935 UH || 29 oktober 1935 || G. Reiss
|-
| (1377) Roberbauxa || 1936 CD || 14 februari 1936 || L. Boyer
|-
| (1378) Leonce || 1936 DB || 21 februari 1936 || F. Rigaux
|-
| (1379) Lomonosowa || 1936 FC || 19 maart 1936 || G. N. Neujmin
|-
| (1380) Volodia || 1936 FM || 16 maart 1936 || L. Boyer
|-
| (1381) Danubia || 1930 QJ || 20 augustus 1930 || E. F. Skvortsov
|-
| (1382) Gerti || 1925 BB || 21 januari 1925 || K. Reinmuth
|-
| (1383) Limburgia || 1934 RV || 9 september 1934 || H. van Gent
|-
| (1384) Kniertje || 1934 RX || 9 september 1934 || H. van Gent
|-
| (1385) Gelria || 1935 MJ || 24 mei 1935 || H. van Gent
|-
| (1386) Storeria || 1935 PA || 28 juli 1935 || G. N. Neujmin
|-
| (1387) Kama || 1935 QD || 27 augustus 1935 || P. F. Shajn
|-
| (1388) Aphrodite || 1935 SS || 24 september 1935 || E. Delporte
|-
| (1389) Onnie || 1935 SS1 || 28 september 1935 || H. van Gent
|-
| (1390) Abastumani || 1935 TA || 3 oktober 1935 || P. F. Shajn
|-
| (1391) Carelia || 1936 DA || 16 februari 1936 || Y. Väisälä
|-
| (1392) Pierre || 1936 FO || 16 maart 1936 || L. Boyer
|-
| (1393) Sofala || 1936 KD || 25 mei 1936 || C. Jackson
|-
| (1394) Algoa || 1936 LK || 12 juni 1936 || C. Jackson
|-
| (1395) Aribeda || 1936 OB || 16 juli 1936 || K. Reinmuth
|-
| (1396) Outeniqua || 1936 PF || 9 augustus 1936 || C. Jackson
|-
| (1397) Umtata || 1936 PG || 9 augustus 1936 || C. Jackson
|-
| (1398) Donnera || 1936 QL || 26 augustus 1936 || Y. Väisälä
|-
| (1399) Teneriffa || 1936 QY || 23 augustus 1936 || K. Reinmuth
|-
| (1400) Tirela || 1936 WA || 17 november 1936 || L. Boyer|}

Planetoïdenlijsten